Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2002 vond plaats van 10 tot en met 16 juni 2002 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Bianka Lamade was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Marie-Gaïané Mikaelian (toen nog uitkomend voor Armenië) won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Wit-Russin Tatjana Poetsjek in twee sets. Het was Mikaelians eerste (en enige) WTA-titel. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander was als vierde geplaatst. Zij verloor echter al haar openingspartij. Haar landgenote Anousjka van Exel bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Petra Mandula en Patricia Wartusch speelden dit jaar niet mee. Het eerste reekshoofd, Evie Dominikovic en Tathiana Garbin, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Tetjana Perebyjnis en Tatjana Poetsjek won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Mia Buric en Galina Fokina in twee sets. Voor beide Tatjana's was het de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Seda Noorlander speelde samen met María Vento-Kabchi uit Venezuela – dit team was als vierde geplaatst, maar kwam niet voorbij de eerste ronde. Haar landgenote Anousjka van Exel speelde samen met de Amerikaanse Elizabeth Schmidt – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tasjkent 2002
Tasjkent